DPCM – decreto del Presidente del Consiglio dei ministri della Repubblica Italiana
DPCM (Differential Pulse-Code Modulation, "Modulazione differenziale a codice d'impulsi") – in informatica, codificatore di forma d'onda
DPCM (dots per centimetre, "punti per centimetro") – unità di misura usata in grafica digitale